

Localidades

Chaumont (Alto Marne)
Chaumont (Cher)
Chaumont (Orne)
Chaumont (Yonne)

Desambiguações de topônimos